Werra ima več pomenov:

 Werra, reka v Nemčiji
 1302 Werra, istoimenski asteroid 
 Werra (A 514), tender Nemške vojne mornarice 
 Werra (A 68), nekdanji tender Nemške vojne mornarice 
 Franz von Werra (1914–1941), nemški letalski častnik, vojaški pilot in letalski as
 Von Werra istoimenski film Wernerja Schweizerja iz leta 2002
 Werra, fotoaparat podjetja Carl Zeiss Jena, Abbejeva tovarna v Eisfeldu
 SS Werra, prekooceanski parnik iz razreda flüsse iz leta 1882 v uporabi Severno-nemške linije Lloyd (Norddeutscher Lloyd, NDL), glej prekooceanska ladja razreda flüsse
 Werra (Werra (II)), potniška ladja iz leta 1923 NDL

Glej tudi 
 seznam priimkov (W)